A torda-miúda-de-bico-longo (nome científico: Brachyramphus perdix) é um espécie de ave da família dos alcídeos encontrada na costa do Pacífico Norte.

Alcidae
Aves descritas em 1811